Isola di Lampedusa – isola italiana
 Lampedusa e Linosa – comune italiano
 Lampedusa – traghetto italiano
 Villa Lampedusa – villa di Palermo
 14846 Lampedusa – asteroide
 Lampedusa - Dall'orizzonte in poi – serie TV

Pagine correlate 
 Tomasi di Lampedusa